Примера Дивисьон Чили 1978 () — 46-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1978
Чили
1978 год в Чили